LVH steht für:

 Landesverband Hochbegabung Baden-Württemberg e. V., ein Verband für Hochbegabtenförderung
 Langenbeck-Virchow-Haus, ein denkmalgeschütztes Gebäude und Sitz mehrerer medizinischer Fachverbände in Berlin-Mitte
 Linksventrikuläre Hypertrophie, eine Gewebevergrößerung, die den Herzmuskel der linken Herzkammer betrifft
 Lutherisches Verlagshaus, ein kirchlicher Verlag in Hannover
 LVH - Las Vegas Hotel & Casino (ehemals Las Vegas Hilton), ein Casino und Hotel in Las Vegas (USA), siehe Las Vegas Hilton

LVH